Solthörn ist der Name

 eines Ortes in der Gemeinde Misselwarden im Landkreis Cuxhaven
 eines ehemaligen Leuchtturms und heutigen Richtfeuers in der Wesermündung
 eines ehemaligen Seezeichenschiffs des Wasser- und Schifffahrtsamtes Bremerhaven, siehe Solthörn (Schiff)